Olmo steht für:
 Olmo, Gemeinde auf Korsika, Frankreich
 Olmo al Brembo, Gemeinde in der Region Lombardei, Italien
 Olmo Gentile, Gemeinde in der Region Piemont, Italien
 El Olmo, Weiler in der Provinz Segovia, Spanien
 Olmo Group, italienischer Fahrradhersteller

Olmo ist der Familienname folgender Personen:
 Ane Mintegi del Olmo (* 2003), spanische Tennisspielerin
 Angelica Olmo (* 1996), italienische Triathletin 

 Dani Olmo (* 1998), spanischer Fußballspieler
 Eduardo Chozas Olmo (* 1960), spanischer Radrennfahrer
 Giuseppe Olmo (1911–1992), italienischer Radrennfahrer
 Harold Olmo (1909–2006), US-amerikanischer Botaniker
 Jesús Olmo Lozano (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Joaquín del Olmo (* 1969), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Olmo (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Lauro Olmo (1922–1994), spanischer Schriftsteller
 Luis del Olmo Marote (* 1937), spanischer Journalist
 Rubén Olmo (* 1980), spanischer Tänzer und Choreograf

Siehe auch:
 Villa Olmo in Como, Region Lombardei, Italien